Barsuki ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen:

in Russland (russisch ):
 in der Oblast Brjansk:
 Barsuki (Brjansk, Rognedinski), im Rognedinski rajon
 Barsuki (Brjansk, Schirjatinski), im Schirjatinski rajon
 Barsuki (Brjansk, Suraschski), im Suraschski rajon
 in der Republik Inguschetien:
 Barsuki (Inguschetien)
 in der Oblast Iwanowo:
 Barsuki (Iwanowo, Jurjewezki), im Jurjewezki rajon
 Barsuki (Iwanowo, Kineschemski), im Kineschemski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Barsuki (Kaluga, Dserschinski), im Dserschinski rajon
 Barsuki (Kaluga, Kirowski), im Kirowski rajon
 Barsuki (Kaluga, Kuibyschewski), im Kuibyschewski rajon
 Barsuki (Kaluga, Mossalski), im Mossalski rajon
 Barsuki (Kaluga, Schukowski), im Schukowski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Barsuki (Moskau, Jegorjewski), im Jegorjewski rajon
 Barsuki (Moskau, Luchowizki), im Luchowizki rajon
 Barsuki (Moskau, Moschaiski), im Moschaiski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Barsuki (Nowgorod)
 in der Oblast Pskow:
 Barsuki (Pskow, Loknjanski), im Loknjanski rajon
 Barsuki (Pskow, Newelski, Lechowskaja), im Newelski rajon, Lechowskaja wolost
 Barsuki (Pskow, Newelski, Lobkowskaja), im Newelski rajon, Lobkowskaja wolost
 Barsuki (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon
 Barsuki (Pskow, Opotschezki), im Opotschezki rajon
 Barsuki (Pskow, Sebeschski, Idriza), im Sebeschski rajon, Stadtgemeinde Idriza
 Barsuki (Pskow, Sebeschski, Sebesch), im Sebeschski rajon, Stadtgemeinde Sebesch
 in der Oblast Rjasan:
 Barsuki (Rjasan)
 in der Oblast Smolensk:
 Barsuki (Smolensk, Dorogobuschski), im Dorogobuschski rajon
 Barsuki (Smolensk, Gagarinski, Karmanowskoje), im Gagarinski rajon, Landgemeinde Karmanowskoje
 Barsuki (Smolensk, Gagarinski, Samuilowskoje), im Gagarinski rajon, Landgemeinde Samuilowskoje
 Barsuki (Smolensk, Jelninski), im Jelninski rajon
 Barsuki (Smolensk, Monastyrschtschinski), im Monastyrschtschinski rajon
 Barsuki (Smolensk, Potschinkowski, Iwanowskoje), im Potschinkowski rajon, Landgemeinde Iwanowskoje
 Barsuki (Smolensk, Potschinkowski, Stodolischtschenskoje), im Potschinkowski rajon, Landgemeinde Stodolischtschenskoje
 Barsuki (Smolensk, Roslawlski), im Roslawlski rajon
 Barsuki (Smolensk, Safonowski), im Safonowski rajon
 Barsuki (Smolensk, Ugranski), im Ugranski rajon
 Barsuki (Smolensk, Wjasemski), im Wjasemski rajon
 in der Oblast Tjumen:
 Barsuki (Tjumen)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Barsuki (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Tula:
 Barsuki (Tula, Jasnogorski), im Jasnogorski rajon
 Barsuki (Tula, Leninski, Chruschtschowskoje), im Leninski rajon, Landgemeinde Chruschtschowskoje
 Barsuki (Tula, Leninski), im Leninski rajon, Stadtgemeinde Leninski
 Barsuki (Tula, Wenjowski), im Wenjowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Barsuki (Twer, Maksatichinski), im Maksatichinski rajon
 Barsuki (Twer, Sapadnodwinski), im Sapadnodwinski rajon
 Barsuki (Twer, Scharkowski), im Scharkowski rajon
 Barsuki (Twer, Torschokski), im Torschokski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Barsuki (Wladimir, Gus-Chrustalny), im Gus-Chrustalny rajon
 Barsuki (Wladimir, Melenkowski), im Melenkowski rajon

in Weißrussland (weißrussisch ):
 Barsuki (Selsawet Akzjabr), ein Dorf im Selsawet Akzjabr, Rajon Lahoisk, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Antapolle), ein Dorf im Selsawet Antapolle, Rajon Tschaschniki, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Bakschty), ein Hutar im Selsawet Bakschty, Rajon Iuje, Hrodsenskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Barsuki), ein Dorf im Selsawet Barsuki, Rajon Karma, Homelskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Bjalkouschtschyna), ein Dorf im Selsawet Bjalkouschtschyna, Rajon Werchnjadswinsk, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Borkawitschy), ein Dorf im Selsawet Borkawitschy, Rajon Werchnjadswinsk, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Boubasawa), ein Dorf im Selsawet Boubasawa, Rajon Orscha, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Chazentschyzy), ein Dorf im Selsawet Chazentschyzy, Rajon Wilejka, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Chutar), ein Dorf im Selsawet Chutar, Rajon Tscherwen, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Damscheryzy), ein Dorf im Selsawet Damscheryzy, Rajon Lepel, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Dauginawa), ein Dorf im Selsawet Dauginawa, Rajon Miory, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Dokschyzy), ein Dorf im Selsawet Dokschyzy, Rajon Dokschyzy, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Dwarez), ein Dorf im Selsawet Dwarez, Rajon Rahatschou, Homelskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Garani), ein Dorf im Selsawet Garani, Rajon Minsk, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Illja), ein Dorf im Selsawet Illja, Rajon Wilejka, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Janauschtschyna), ein Dorf im Selsawet Janauschtschyna, Rajon Krupy, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Kawali), ein Dorf im Selsawet Kawali, Rajon Ljosna, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Lebjadsjanka), ein Dorf im Selsawet Lebjadsjanka, Rajon Bjalynitschy, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Maloje Sawina), ein Dorf im Selsawet Maloje Sawina, Rajon Dubrouna, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Mikalajewa), ein Dorf im Selsawet Mikalajewa, Rajon Miory, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Palesse), ein Dorf im Selsawet Palesse, Rajon Tschatschersk, Homelskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Rudnja), ein Dorf im Selsawet Rudnja, Rajon Tscherwen, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Salesse), ein Dorf im Selsawet Salesse, Rajon Hlybokaje, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Sapolle), ein Dorf im Selsawet Sapolle, Rajon Bjalynitschy, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Schaizerawa), ein Dorf im Selsawet Schaizerawa, Rajon Werchnjadswinsk, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Schodsina), ein Dorf im Selsawet Schodsina, Rajon Smaljawitschy, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Trajanauka), ein Dorf im Selsawet Trajanauka, Rajon Barysau, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Walynzy), ein Dorf im Selsawet Walynzy, Rajon Werchnjadswinsk, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Widsy), ein Dorf im Selsawet Widsy, Rajon Braslau, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Wysokaja Hara), ein Dorf im Selsawet Wysokaja Hara, Rajon Bjaresina, Minskaja Woblasz
 Barsuki (Selsawet Wysokaje), ein Dorf im Selsawet Wysokaje, Rajon Orscha, Wizebskaja Woblasz

Barsuki-2 ist der Name folgender Ortschaften in Weißrussland:
 Barsuki-2 (Selsawet Dauhinawa), ein Dorf im Selsawet Dauhinawa, Rajon Miory, Wizebskaja Woblasz
 Barsuki-2 (Selsawet Louscha), ein Dorf im Selsawet Louscha, Rajon Schumilina, Wizebskaja Woblasz

siehe auch Borsuky